Алекса́ндр Тарасенко:
 Тарасенко, Александр Викторович (род. 1978) — украинский футболист.
 Тарасенко, Александр Георгиевич (1941—2015) — советский актёр, поэт-песенник, народный артист России.
 Тарасенко, Александр Иванович (1920—1943) — гвардии сержант, Герой Советского Союза.
 Тарасенко, Александр Максимович (1921—1988) — полный кавалер ордена Славы.